A Serie A 1987–1988-as szezonja volt az olasz bajnokság 86. szezonja. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a bajnok az AC Milan lett. Ez volt a klub 11. bajnoki címe. Ez volt egyébként a bajnokság utolsó 16 csapatos szezonja, a következő szezonban már 18 csapatosra bővítették.

Végeredmény

Rájátszás 

|}

A góllövőlista élmezőnye 

 15 gól: Diego Maradona (Napoli)
 13 gól: Careca (Napoli)
 11 gól: Pietro Paolo Virdis (Milan)
 11 gól: Giuseppe Giannini (Roma)
 10 gól: Gianluca Vialli (Sampdoria)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1987-88
 Serie C1 1987-88
 Serie C2 1987-88
 Coppa Italia 1987-88

Jegyzetek 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1